Planetă de gheață se poate referi la:

Astronomie 
 Pluto, o planetă pitică din Sistemul Solar, a doua ca mărime după Eris. Se consideră că parțial este alcătuită din gheață.

Ficțiune 
 Hoth, o planetă din universul fictiv Star Wars (Războiul stelelor)
 Ice Planet (film), un film SF din 2003

Note

Vezi și 
 Gigant de gheață

Tipuri de planete
Exoplanete